Hearty peut faire référence à :

 Lacs Hearty, lacs au Canada	
 , album de Casiopea de Alfa	
  (1978-), joueur britannique de football gaélique
 , magazine en ligne canadien
 , film de Norman Law
 , album 
 , haut-fond du Royaume-Uni	
 
 , single	
  programme télévisé aux États-Unis